Мартин Сагнер (Новиград Подравски, 11. август 1932 — 12. новембар 2019) био је југословенски и хрватски  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Абецеда страха || Шофер
|-
| 1964. || Николетина Бурсаћ || Комесар Златко
|-
| 1965. || Тонкина једина љубав (ТВ) || /
|-
| 1965. || Лака соната (ТВ) || /
|-
| 1965. || Човик од свита || Гастарбајтер из влака
|-
| 1965. || Олд Суреханд || Боноја
|-
| 1967. || Бреза  || Марков пајдаш / Гробар
|-
| 1967. || Протест  || /
|-
| 1968. || Три сата за љубав || /
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || Службеник у банци
|-
| 1969. || Случајни живот || Зицер / Просјак
|-
| 1969. || Дневник Оченашека (серија) || Госпон с куглане
|-
| 1969. || Суморна јесен (серија) || /
|-
| 1969. || Догађај  || Продавац у дућану
|-
| 1969. || Гуске које нису спасле Рим (ТВ) || /
|-
| 1969. || Дивљи анђели || Човјек пред излогом
|-
| 1969. || Хокус-покус (Југославенско радно вријеме) (кратки) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Мејаши (серија) || Драшек Каталенић - „Дудек”
|-
| 1970. || Колиње (ТВ) || Драшек Каталенић - „Дудек”
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње || Преводитељ
|-
| 1972. || Дискреција зајамчена (кратки) || /
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно (серија) || /
|-
| 1975. || Грунтовчани (серија) || Андрија „Драш” Каталенић - Дудек
|-
| 1979. || Призори из обитељског живота (серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1978 1980. || Пуном паром (серија) || Шуле
|-
| 1982. || Непокорени град (серија) || /
|-
| 1982. || Тамбураши (ТВ) || Лојза
|-
| 1984. || Инспектор Винко (серија) || Мајстор Север
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Неуништиви (серија) || Дудек
|-
| 1991. || Прича из Хрватске || Сусјед
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2004. || Дуга мрачна ноћ || Бартолов отац
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ (серија) || Бартолов отац
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 2019.
Хрватски глумци
Југословенски глумци